Thule har flere betydninger:

 Thule (mytologisk ø), en mytologisk ø.
 Qaanaaq, en grønlandsk bygd også kendt som Thule.
 Taake, et norsk black metal-band som oprindeligt blev dannet under navnet Thule.
 Thule (album), et album af band Ostara.
 Thule-kulturen, en gruppe af inuitter.
 Thule Group, en svensk producent af transport- og fritidsudstyr
 Thule (dokumentarfilm), en dansk dokumentarisk optagelse fra 1958